Тальмассинг () — община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхний Пфальц. Входит в состав района Регенсбург. Население составляет 3287 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 37,11 км². Официальный код — 09 3 75 205.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии